Stoessl ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Stoessl (1910–1988), österreichischer Klassischer Philologe
 Otto Stoessl (1875–1936), österreichischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Stoessel
 Stössel